Ел Палмар има више значења:

 Ел Палмар, Естадо 29 (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Палмар (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Палмар (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Палмар (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Палмар (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Палмар, Сан Педро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Палмар (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмар (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмар (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмар, Ла Палма (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Палмар (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар, Сан Габријел (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар, Ел Росарио (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар, Сан Мигел (Сан Андрес Дураснал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Палмар (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмар (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмар (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмар (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Палмар (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмар (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмар (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Палмар (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Палмар (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Палмар (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Палмар (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Палмар, Адолфо Лопез Матеос (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Палмар (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар, Пиједра де Кал (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Палмар (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Палмар (Халиско), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Палмар (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Палмар (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмар (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Палмар (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Санта Марија Камотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар, Ел Ранчо (Санта Марија Тескатитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Палмар (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар, Ла Окотера Сека (Калпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Палмар, Санта Марија дел Палмар (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Палмар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Палмар (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Палмар (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар, Ел Пасо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар, Ла Консепсион (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар, Ел Русио (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар, Лос Енсинос (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Палмар, Куеста Пиједра (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмар (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмар (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Палмар (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмар (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Палмар (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар, Буенависта (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар, Рабело (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Палмар, Ел Насимијенто (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар, Лос Ебанос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар, Ранчо Вијехо (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Палмар (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Естасион ел Палмар (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Клементе Домингез Ернандез (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Ехидо Буенависта Нопалапа (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Нуево Сентро (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Омеалка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Километро 40 (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Линдеро Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар, Кампо Агрикола Еспериментал (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Палмар (Тункас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Палмар (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику